Brianne Howey – attrice statunitense
 Steve Howey – attore statunitense
 Steve Howey – ex calciatore inglese